Habibi (powieść graficzna)
 Emil Habibi
 Emam Ali Habibi
 Hadi Habibi